Karatygin ist der Familienname folgender Personen:

 Pjotr Andrejewitsch Karatygin (1805–1879), russischer Schauspieler und Dramatiker 
 Wassili Andrejewitsch Karatygin (1802–1853), russischer Theaterschauspieler und Übersetzer